Pelayo Sánchez Mayo (Ribera de Arriba, 27 maart 2000) is een Spaanse wielrenner die vanaf 2021 voor Burgos-BH uitkomt. In zijn eerste seizoen als beroepsrenner debuteerde de Spanjaard met een 84e plek in de Ronde van Spanje van 2021.

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Ploegen 
 2021 –  Burgos-BH
 2022 –  Burgos-BH
 2023 –  Burgos-BH

Spaans wielrenner